Список утиліт для створювання Live USB.

Огляд 
Мультизавантаження означає що знаряддя дозволяє мати кілька операційних систем на USB-ключеві, як і заванантажувач на USB-флешовому накопичувачеві для обрання завантаження певної з систем.

Див. також 

 Список Лінуксових дистрибутивів, які працюють з оперативної пам'яті
 Iso-образ
 Мультизавантажувальна специфікація
 Встановлення ПЗ

References 

Завантаження комп'ютера
Списки:Програмне забезпечення